Piraterij (zeeroverij)
 Piraterij in de Caraïben
 Somalische piraterij
 Piraterij (intellectuele eigendomsrechten), het bewust schenden van auteursrechten

Zie ook 
 Piraat (doorverwijspagina)
 Pirate (doorverwijspagina)